Sacheverell est un nom et un prénom.

Patronyme 

 Henry Sacheverell (1674-1724), prêtre et homme politique anglais.
 Les émeutes de Sacheverell, ayant eu lieu en Angleterre en 1710 et 1715 pour protester contre le procès intenté à ce prêtre et plus généralement contre l'alourdissement de la fiscalité.

Prénom 
 Roger Sacheverell Coke (1912-1972), compositeur et pianiste britannique.
 Sacheverell Sitwell (1897-1988), poète et essayiste anglais.